

Patronymie
 Alexander Kluge (né en 1932) est un réalisateur de cinéma et écrivain allemand.
 Anja Kluge (née en 1964) est une rameuse allemande.
 Ewald Kluge (1909-1964) est un pilote automobile et un pilote moto allemand.
 Friedrich Kluge (1856-1926) est un philologue allemand.
 Günther von Kluge (1882-1944) est un Generalfeldmarschall allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, frère de Wolfgang mentionné ci-dessous.
 John Kluge (1914-2010) est un homme d'affaires américain.
 Peer Kluge (né en 1980) est un footballeur allemand.
 Roger Kluge (né en 1986) est un coureur cycliste allemand.
 Wolfgang von Kluge (1892-1976) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, frère de Günther mentionné ci-dessus.

Art
 Die Kluge est un spectacle musical de Carl Orff (1895-1982).

Divers
 Prix John-Werner-Kluge récompense une œuvre d'une vie dans les sciences humaines et sociales pour célébrer l'importance des Arts de l'Esprit dans l'intérêt du public.

Homonymie de patronyme